

Cinema
Stand Up and Fight  – cortometraggio muto statunitense del 1921 diretto da Edward Laemmle
Sfida a Baltimora (Stand Up and Fight) – film statunitense del 1939 diretto da W. S. Van Dyke

Musica
Stand Up and Fight  – album dei Quartz del 1980
Stand Up and Fight  – album dei Turisas del 2011
Stand Up and Fight  – singolo dei Turisas del 2011